Гаплогруппа G1a — гаплогруппа Y-хромосомы, происходит от Y-хромосомной гаплогруппы G1-M342.

Субклады 
 G1a1 (GG349/Y11751/Z26912)
 G1a2 (F2885)

Палеогенетика

Халколит 
Убейдский период
 I1674 | SG21 __  (Mound A) __ Кенгавер (шахрестан), Керманшах (остан), Иран __ 3972-3800 calBCE (5105±35 BP, Poz-81108) __ М __ G1a # I1c.

Лейлатепинская культура
 ALX002 | Alxantepe Burial 2 __ Алхантепе __ Джалильабадский район, Азербайджан __ 3776-3661 calBCE (4950±23 BP, MAMS-40330) __ М __ G1 (M342) > G1a # K1a12a1a.

Железный век 
Хунну
 TUK24 __ Tamir Ulaan Khoshuu, grave 24 __ Архангай, Монголия __ I century BC – I century AD __ М __ G1 > G1a # T1a1.

Средние века 
Мадьяры
 MH-137 | MHper137S __ Magyarhomorog-Kónyadomb (grave 137) __ Хайду-Бихар, Северный Альфёльд, Венгрия __ XI век __ М __ G1a1a2a~ (G-Z26335) # H11a > H11a2e*.

Империя Юань
 ZZS26 __ Шанду (Zhenzishan cemetery) __ Шилин-Гол, Внутренняя Монголия, Китай __ XIII век __ М __ G1a1 (Z3175).

Примечания

Публикации 
2016
 
2020
 
2021
 
2022

Ссылки 
 YFull YTree – G-CTS11562

G1a